Wood Point ist der Name folgender Landspitzen:
 Wood Point (Südgeorgien) an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Wood Point (Ross-Insel), Antarktis